Евге́ния Влади́мировна Ка́рпова (1893—1980) — русская и советская театральная актриса и педагог; заслуженный деятель искусств РСФСР (1959).

Биография 
Родилась в Санкт-Петербурге 21 мая (3 июня по новому стилю) 1893 года. Отец — Владимир Павлович, коллежский советник, был учителем истории (умер, когда девочке ещё не было двух лет); мать — Лидия Валентиновна Карпова (в девичестве Лазенская), была балериной (танцевала в Мариинском театре). Балериной стала и старшая сестра Евгении.

В 1910 году с золотой медалью завершила обучение в Коломенской гимназии. В этом же году поступила в Санкт-Петербургское Императорское театральное училище на драматический курс. Окончила училище в 1913 году, обучалась у Владимира Давыдова. После учёбы работала в труппе Народного дома, где сыграла более  ролей. В 1916 году ушла из Народного дома и по приглашению Н. Ф. Балиева переехала в Москву, где начала работать в театре-кабаре «Летучая мышь». В 1917 году Карпова получила приглашение выступать в труппе театра Н. Н. Синельникова.

В 1918 году Евгения вышла замуж за студента Харьковского технологического института Бориса Захаровича Томсинского, а через год у них родился сын Юрий. После Октябрьской революции семья Карповых эмигрировала из страны, но Евгения с мужем и сыном остались в России. В период Гражданской войны, в 1920 году, вернулась с семьёй в Петроград и снова поступила в Народный дом, которым в это время руководил А. Р. Кугель. В 1922 году Карпова была приглашена в труппу Большого драматического театра под руководством Н. Ф. Монахова.

В 1926 году, по окончании срока контракта с БДТ, Карпова перешла в Передвижной театр П. П. Гайдебурова и Н. Ф. Скарской. После закрытия этого театра, она играла один сезон в Вологде, а затем в 1929-1930 годах — в Днепропетровске. В 193О году она вернулась в Ленинград и снова поступила в труппу БДТ, выступая здесь по 1932 год. Затем была приглашена в открывшийся театр Ленинградского областного совета профсоюзов (ЛОСПС), где работала до 1940 года. Наряду с работой в театре, занималась общественной деятельностью, участвовала в концертах для детей.

Великая Отечественная война застала Карпову в Колхозно-совхозном театре П. Гайдебурова. В 1941-1942 годах она работала во фронтовых концертных бригадах обслуживающих части и корабли Балтики. Сын Юрий сражался на фронтах войны, муж болел. В июле 1942 года Евгения Владимировна эвакуировалась вместе с мужем в посёлок Тальменка Алтайского края. Здесь она занялась за педагогическую работу в местной самодеятельности, организовывала драматические кружки при лесозаводе и в школе. В 1943 году её муж умер.

Вернувшись в 1944 году в Ленинград к сыну, получила предложения на работу от нескольких театров, но решила сосредоточиться на педагогической работе. В этом же году создала кружок любителей драматического искусства в Ленинградском университете. Этому кружку, ставшему впоследствии драматической студией,  Евгения Владимировна посвятила следующие  своей жизни. За годы руководства университетской студией она выпустила более пятисот студийцев, многие из которых стали профессиональными актёрами и деятелями искусств. Среди них Нелли Подгорная, Игорь Горбачёв, Леонид Харитонов, Сергей Юрский, Владимир Чихачёв, Татьяна Щуко, Иван Краско, Елизавета Акуличева и другие. Помощницей Карповой в руководстве студией была актриса Маргарита Ивановна Питоева.

Последние годы жизни Евгения Владимировна Карпова провела в Доме ветеранов сцены. Здесь она после  разлуки встретилась со своей старшей сестрой Лидией, эмигрировавшей из России в 1918 году.

Умерла в 1980 году в Ленинграде, похоронена на Серафимовском кладбище.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 ноября 1959 года Е. В. Карповой присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.

См. также 
 Театр-студия Санкт-Петербургского государственного университета

Примечания

Ссылки 
 О Евгении Владимировне Карповой
 О Маргарите Ивановне Питоевой 
 Е. В. Карпова (период 1944–1959)

Педагоги
Похороненные на Серафимовском кладбище